Griffin ist ein Familienname, der überwiegend im englischen Sprachraum vorkommt.

Herkunft und Bedeutung 
Der Familienname Griffin kann entweder englischer oder walisischer Herkunft sein. Als Name englischer Herkunft ist er von einem Spitznamen abgeleitet, als Name walisischer Herkunft ist er abgeleitet von dem walisischen männlichen Vornamen Gruffudd.

Namensträger

A 
 Adrian Griffin (* 1974), US-amerikanischer Basketballspieler
 Alan Griffin (* 1960), australischer Politiker
 Andy Griffin (* 1979), englischer Fußballspieler
 Angela Griffin (* 1976), englische Schauspielerin
 Anthony J. Griffin (1866–1935), US-amerikanischer Politiker
 Archie Griffin (* 1954), US-amerikanischer American-Football-Spieler

B 
 Bartholomew Griffin († um 1602), englischer Dichter

 Bernard William Griffin (1899–1956), britischer Geistlicher, Erzbischof von Westminster
 Blake Griffin (* 1989), US-amerikanischer Basketballspieler
 Buck Griffin (1923–2009), US-amerikanischer Country-Musiker

C 
 Cedric Griffin (* 1982), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Charles H. Griffin (1926–1989), US-amerikanischer Politiker
 Chase Griffin (* 1983), US-amerikanischer Basketballspieler

 Clarence Griffin (1888–1973), US-amerikanischer Tennisspieler
 Corey Griffin (1986–2014), US-amerikanischer Finanzmanager und Aktivist
 Cornelius Griffin (* 1976), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Cyrus Griffin (1749–1810), US-amerikanischer Politiker

D 
 Dale Griffin (1948–2016), britischer Schlagzeuger und Musikproduzent
 Daniel J. Griffin (1880–1926), US-amerikanischer Politiker
 Danny Griffin (* 1977), nordirischer Fußballspieler
 David Ray Griffin (1939–2022), US-amerikanischer Religionsphilologe und Theologe
 Della Griffin (1925–2022), US-amerikanische Jazz-Schlagzeugerin und -Sängerin
 Diane E. Griffin (* 1940), US-amerikanische Virologin und Mikrobiologin
 Dick Griffin (* 1940), US-amerikanischer Jazzposaunist
 Don Griffin († 2015), US-amerikanischer Gitarrist
 Donald R. Griffin (1915–2003), US-amerikanischer Zoologe
 Doug Griffin (* 1947), US-amerikanischer Baseballspieler

E 
 Ed Griffin († 2015), kanadischer Schriftsteller

 Eleanore Griffin (1904–1995), US-amerikanische Drehbuchautorin

F 
 Francis Vielé-Griffin (1864–1937), französischer Schriftsteller US-amerikanischer Herkunft
 Forrest Griffin (* 1979), US-amerikanischer Kampfsportler

G 
 G. Edward Griffin (* 1931), US-amerikanischer Journalist, Schriftsteller und Dokumentarfilmer
 Gavin Griffin (* 1981), US-amerikanischer Pokerspieler
 Geoffrey Griffin (1939–2006), südafrikanischer Cricketspieler
 Gerald Griffin (1803–1840), irischer Schriftsteller
 Gillett Griffin (1928–2016), US-amerikanischer Bibliothekar und Autor

I 
 Ian P. Griffin (* 1966), britischer Astronom
 Isaac Griffin (1756–1827), US-amerikanischer Politiker

J 
 Jack Griffin, US-amerikanischer Automobilrennfahrer

 Jane Griffin (1791–1875), britische Abenteurerin
 Jasper Griffin (1937–2019), britischer Altphilologe
 Jimmy Griffin (James Griffin; 1943–2005), US-amerikanischer Sänger, Gitarrist und Songwriter

 Johnny Griffin (John Arnold Griffin III; 1928–2008), US-amerikanischer Jazzsaxophonist

K 
 Kathy Griffin (* 1960), US-amerikanische Schauspielerin, Synchronsprecherin, Produzentin und Komikerin
 Kelly Griffin (* 1986), US-amerikanische Rugbyspielerin
 Kenneth C. Griffin (* 1968), US-amerikanischer Unternehmer
 Kris Griffin (* 1981), US-amerikanischer American-Football-Spieler

L 
 Leigh Griffin (* 1968), englischer Snookerspieler
 Leon Griffin (* 1980), australischer Duathlet und Triathlet
 Leonard Griffin (* 1982), US-amerikanischer Fußballspieler
 Levi T. Griffin (1837–1906), US-amerikanischer Politiker
 Lorna Griffin (* 1956), US-amerikanische Leichtathletin
 Lyle Griffin (vor 1940–nach 1956), US-amerikanischer Jazzmusiker und Musikproduzent
 Lynne Griffin (* 1952), kanadische Schauspielerin und Synchronsprecherin

M 
 Marion Mahony Griffin (1871–1961), US-amerikanische Künstlerin und Architektin

 Marvin Griffin (1907–1982), US-amerikanischer Politiker

 Merv Griffin (1925–2007), US-amerikanischer Fernsehmoderator, Entertainer und Pianist
 Mia Griffin (* 1998), irische Radsportlerin

 Miriam Griffin (1935–2018), britische Althistorikerin
 Montell Griffin (* 1970), US-amerikanischer Boxer
 Morgan Griffin (* 1992), australische Schauspielerin

N 
 Nick Griffin (* 1959), britischer Politiker
 Nikki Griffin (* 1978), US-amerikanische Schauspielerin

P 
 Patty Griffin (* 1964), US-amerikanische Musikerin

 Peter Griffin (1939–2007), deutscher Sänger
 Phil Griffin (* 1955), US-amerikanischer Journalist
 Philip Griffin, australischer Musiker, Komponist, Dirigent und Musikpädagoge

Q 
 Quentin Griffin (* 1981), US-amerikanischer American-Football-Spieler

R 
 Randy Griffin (* 1976), US-amerikanischer Boxer
 Renee Griffin (* 1968), US-amerikanische Schauspielerin
 Rex Griffin (1912–1958), US-amerikanischer Musiker
 Rick Griffin (1944–1991), US-amerikanischer Künstler und Comiczeichner

 Roger Griffin (* 1948), britischer Historiker
 Roman Griffin Davis, britischer Kinderdarsteller

S 
 Samuel Griffin (1746–1810), US-amerikanischer Politiker
 Shaquem Griffin (* 1995), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Shaquill Griffin (* 1995), US-amerikanischer American-Football-Spieler

T 
 Theresa Mary Griffin (* 1962), britische Politikerin
 Thomas Griffin (1773–1837), US-amerikanischer Politiker

 Todd Griffin, amerikanischer Musiker

W 
 W. E. B. Griffin (William Edmund Butterworth III; 1929–2019), US-amerikanischer Schriftsteller
 Walter Burley Griffin (1876–1937), US-amerikanischer Architekt und Landschaftsgestalter
 Walter L. Griffin (1889–1954), US-amerikanischer Kameramann

Einzelnachweise 

Familienname
Englischer Personenname